

Codici 
 KYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koyukuk (Stati Uniti)

Sport 
 Kyū – grado delle arti marziali